Buninagara (Sindangkerta), een plaats in Indonesië
Buninagara (Malausma), een plaats in Indonesië